Talme Jechi’el
 Jechi’el Leket
 Jechi’el Duwdewani
 Jechi’el Hame’iri